Název Lesbos může označovat:

 Lesbos – ostrov v regionu Severní Egeis v Řecku
 Lesbos (obec) – obec zahrnující ostrov Lesbos a okolní neobydlené ostrůvky v regionu Severní Egeis v Řecku
 Lesbos (regionální jednotka) – regionální jednotka rozsahem totožná s obcí Lesbos v regionu Severní Egeis v Řecku
 Lesbos (prefektura) – bývalá řecká prefektura v regionu Severní Egeis v roce 2011 rozdělená na regionální jednotky Lesbos a Lemnos
 Lesbos (bůh) – jeden z bohů řecké mytologie, patron stejnojmenného ostrova, syn Lapitův, manžel Metymny